Erlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Erlitz-Lanegger (* 1956), österreichische Hochschullehrerin und Lektorin
 Wolfgang Erlitz (* 1950), österreichischer Politiker (SPÖ)

Erlitz bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Divoká Orlice, im Oberlauf (deutsch Erlitz), Fluss in Tschechien
 Dřevíč (Metuje) (deutsch Erlitz), Fluss in Tschechien
 Orlička (deutsch Erlitz), Fluss in der Tschechischen Republik
 Erlitzgebirge, heute Adlergebirge, Gebirge in der Tschechischen Republik 
 Hohen Erlitz (Vrchní Orlice), Grundsiedlungseinheit von Bartošovice v Orlických horách 
 Nieder Erlitz (Dolní Orlice), Ortsteil von Červená Voda 
 Ober Erlitz (Horní Orlice), Ortsteil von Červená Voda